Styx River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Styx River (vattendrag i Australien, Tasmanien), 
 Styx River (vattendrag i Australien, New South Wales), 
 Styx River (vattendrag i Australien, Queensland, lat -22,37, long 149,77), 
 Styx River (vattendrag i Australien, Queensland, lat -19,25, long 143,93),

Grekland 

 Kráthis Potamós, vattendrag, Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar